Evropsko prvenstvo v atletiki 2016 je triindvajseto Evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 6. in 10. julijem 2016 na Olimpijskem stadionu v Amsterdamu, Nizozemska. Na tekmovanju je sodelovalo 1.469 atletov iz petdesetih držav, ki so tekmovali v dvaindvajsetih atletskih disciplinah za moške in ženske.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

 (2)
 (3)
 (3)
 (16)
 (5)
 (41)
 (34)
 (5)
 (19)
 (11)
 (15)
 (48)
 (12)
 (27)
 (37)
 (70)
 (2)
 (105)
 (2)
 (91)
 (40)
 (34)
neodvisni (1)
 (5)
 (51)
 (17)
 (85)
 (2)
 (17)
 (1)
 (19)
 (2)
 (1)
 (3)
 (8)
 (1)
 (4)
 (65)
 (57)
 (77)
 (37)
 (27)
 (1)
 (11)
 (27)
 (20)
 (87)
 (61)
 (53)
 (55)

Medalje po državah

Zunanje povezave 

 

2016
Športne prireditve na Nizozemskem
2016 v športu
Šport v Amsterdamu